En kyss före döden kan syfta på:

En kyss före döden (1956) – en film från 1956, originaltitel A kiss before dying
En kyss före döden (1991) – en film från 1991, originaltitel A kiss before dying
En kyss före döden – en roman från 1953 av Ira Levin, se Bädda för död